Карневале () — имя собственное итальянского происхождения; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Карневале, Андреа (род. 1961) — итальянский футболист.
 Карневале, Роберто (род. 1966) — итальянский композитор, пианист.

Псевдонимы 
 Фра Карневале (настоящее имя Bartolomeo di Giovanni Corradini; ок.1420/1425—1484) — итальянский художник, монах-доминиканец.